Fiume Bello – torrente alpino, affluente del torrente Cassarate
Fiume Bello – torrente appenninico, affluente del fiume Ufita